Zu den Strecken des Fahrplanfelds 821 (Stein am Rhein–Etzwilen–Winterthur) siehe:

 Seelinie (Bahnstrecke) (Stein am Rhein–Etzwilen)
 Bahnstrecke Etzwilen–Winterthur

800…